Los Margaritos son una banda Mexicana de punk barato originaria de Monterrey. Para algunos, los Marga son fáciles de digerir, mientras que para otros solamente causan molestia estomacal, muchas veces acabando en sudoración, náuseas y mareos.

Historia 

Se formaron en el 2004 bajo el nombre de Los Ghoulies, el cual duró una sola presentación, adoptando el nombre Margaritos debido al parecido del portero del bar en el cual tocaban esa noche con el famoso cómico Margarito Esparza.

Simplemente dan asco. Sus integrantes provienen de distintas bandas de la escena underground de Monterrey, como lo eran Los Pirulís, Los Primates, Mockinpott, Taladro Supremo, Cerdo Salvaje entre otras. La mayoría de los grupos de esta camada (que acostumbraban organizar tocadas en cocheras de casas) pasarían a formar parte de la Netlabel Nene Records. La primera composición de Los Margaritos fue "Dale con lo mismo" rola de 25 segundos, estructurada a base de una sola nota.

Según la Revista Vice Los Margaritos no sólo hacen himnos al desenfreno, como "Detonaciones", sino hits rotundos, clásicos instantáneos, como "El mundo ya no sabe rockear" y "Adelantado mental", han compartido el escenario con bandas pertenecientes a las disqueras independientes Happy-fi y Nuevos Ricos, sorprendiendo con su estilo considerado Weird Punk por algunos, que incorpora un rock'n'roll muy clásico, con vocalizaciones guturales y elementos humorísticos en sus letras, en las que encontramos iconos de la cultura pop como la clásica estrella porno Cicciolina, el cómico infantil Chabelo, etc. Su EP debut R'nrolandia fue calificado por la revista Impose como uno de los mejores álbumes mexicanos del 2008, Lista compilada por el músico Carlos Icaza baterista de Los Fancy Free.

Como complemento a cada canción Edwin Sandoval vocalista del grupo dibuja tiras cómicas como si fueran videoclips impresos de las mismas, retorcidas tiras plagadas de humor escatológico, gore, y diversas perversiones, estas revistas son editadas bajo el sello de Hervio nono Comix.

La banda se desintegró el 2010 después de 6 años de romper tímpanos y patear traseros.

Miembros 

 Edwin Sandoval – Voz (2004 - Presente)
 Alejandro Saldaña – Batería (2004 - Presente)
 Gustavo Farías – Bajo (2004 - 2005, 2008 - Presente)
 Alfredo Saldaña – Guitarra y coros (2004 - Presente)

EX - Intengrantes 

 Joakin Cordero (2005 - 2006)
 David Serrano (2006 - 2008)
 Rodrigo “El Brusco” Brun (2004)

Discografía 

 R'nrolandia (2006)
 Los Marga van a la Prepa (2006)
 Canibalismo en África (2007)
 Melcochambre Sónico (2009)

Videos 

 Rock de la Basura (2009)

Director: Carlos Arredondo.

Referencias

Enlaces externos 
 MySpace oficial

Grupos de música de los años 2000
Grupos de rock de México